

Суханово — присілок, Каракулинський район, Удмуртія
 Суханово — присілок, Ленінський міський округ, Московська область
 Суханово — садово-парковий ансамбль садиби Волконських у присілку Суханово (Московська область, Ленінський міський округ), будинок відпочинку Спілки архітекторів